Ким Ки Бом (, ; род. 23 сентября 1991 года, более известный как Ки) – южнокорейский певец, рэпер, автор песен, актёр, телеведущий и модный дизайнер. Является участником бойбенда SHINee. В ноябре 2018 года дебютировал сольно.

Как певец, Ки много раз сотрудничал с различными артистами, в том числе дебютировал в саб-юните Toheart с Ухёном из Infinite. Он дебютировал в качестве солиста в ноябре 2018 года с выпуском цифрового сингла «Forewer Yours», а его первый студийный альбом Face был выпущен позже в том же месяце. Ки также внес свой вклад в написание песен, которые были выпущены на альбомах Shinee и Toheart. Он также участвовал в мюзиклах: «Бонни и Клайд» (2013), «Зорро» (2014) и «Шахматы» (2015). Снимался в телевизионных проектах, таких как «Пьющие в одиночестве» (2016) и «Хранители» (2017).

В 2015 году Ки стал модельером и принимал участие в многочисленных проектах. Например, он сотрудничал с Bridge Shop House в разработке концертных нарядов Shinee, а также работал с моделью Айрин и брендом Charm над дизайном модной одежды. Благодаря успеху своих работ, Ки позже был назначен директором по моде группы. В 2016 году он стал моделью американского модного бренда Jill Stuart.

Биография 
Ки родился 23 сентября 1991 года в Тэгу, Южная Корея. В 14 лет он стал представителем своей школы (Средняя школа Ёнсина) на соревнованиях по водным лыжам. В 2006 году присоединился к S.M. Entertainment после успешного прохождения национального кастинга. Год спустя он появился в качестве танцора в фильме Super Junior «Нападение на золотых мальчиков».

Карьера

2008−11: Дебют в SHINee и сольная деятельность 

В 2008 году Ки дебютировал как участник новой мужской группы SHINee. Дебютный мини-альбом Replay, вышедший 22 мая, показал неплохие результаты в корейских музыкальных чартах. Дебютное выступление состоялось 25 мая на Inkigayo.

Через некоторое время после дебюта Ки вместе с одногруппниками Оню, Джонхёном и Тэмином принял участие в шоу «Восстание макнэ», снявшись в двух эпизодах. Он также снимался в программе «Воспитание айдола» с Донхо (U-KISS) и Санхёном (MBLAQ). Выступал с Сиа в рамках третьего азиатского тура TVXQ в 2009 году. В 2010 году участвовал в записи песен «치유 (Healing)» с мини-альбома TRAX Trax Mini Album Volume 1 и «화성인 바이러스 (Boys & Girls)» Girls’ Generation для альбома Oh!.  Годом позже записал песню «Bravo» для дорамы «Офисный планктон» с Итыком (Super Junior). Принимал участие в записи дебютного мини-альбома EXO в треке «Two Moons» и в песне БоА «One Dream» для шоу «Кей-поп звезда» с Генри (Super Junior-M).

2012−15: Toheart и театральный дебют 

В 2012 году Ки получил одну из главных ролей в корейской версии мюзикла «Поймай меня, если сможешь», где также приняли участие его коллеги по агентству – Кюхён (Super Junior), Санни (Girls’ Generation) и Дана (The Grace). Спектакли прошли с 28 марта по 10 июня. 24 октября стало известно, что он вновь примет участие в перезапуске мюзикла. Спектакли начались 24 декабря и продлились до 9 февраля 2013 года. Ки также появился в одном из эпизодов дорамы «Гуру Саламандры и теневая операция».

18 июля 2013 года было объявлено, что Ки исполнит роль Клайда в корейской адаптации мюзикла «Бонни и Клайд», помимо него там также сыграют Дана (The Grace), Ким Мин Чжон, Ом Ки Чжун и Хёнсик (ZE:A). Спектакли прошли с 4 сентября по 27 октября. 22 октября он присоединился к касту корейской адаптации «Три мушкетёра».

В 2014 году S.M. Entertainment и Woolim Entertainment создали саб-юнит Toheart, где Ки выступал с Ухёном из Infinite. Участники объяснили, что давно хотели сотрудничать, являясь близкими друзьями, но никогда не думали, что будут продвигаться как дуэт. Toheart успешно дебютировали в Корее и получили награду за популярность на Golden Disk Awards. Джефф Бенджамин из Billboard отметил хорошие вокальные данные Ки и Ухёна, синхронную хореографию и харизму, когда они выступают на сцене. В том же году Ки получил роль в корейской адаптации мюзикла «Зорро» с Хвисоном и Ёсобом (BEAST). Спектакли состоялись с 27 августа по 26 октября. Позже принял участие в шоу «Мы поженились», где его партнёром стала японская модель Ариса Яги.

В марте 2015 года Ки и Ли Чжон Син из CNBLUE стали ведущими музыкального шоу M!Countdown. В том же году он сотрудничал с дуэтом AXODUS. 25 июля они дали специальное выступление на Ansan Valley Rock Festival. В июле участвовал в мюзикле «В высотах», который также показывали с японскими субтитрами в художественном театре Канагавы в Иокогаме в 2016 году. Сыграл одну из главных ролей в мюзикле «Спасти планету!» по одноимённому фильму 2003 года. Также у Ки было собственное реалити-шоу «Знай, как целоваться с Ки» (, название созвучно с «Kiss Know How»).

2016–2017: Роли в кино 

В сентябре 2016 года Ки впервые появился в телесериале «Пьющие в одиночестве», трансляция прошла с 5 сентября по 25 октября. Он сыграл роль студента, проходившего государственную службу на протяжении трёх лет. Его персонаж жил беззаботной жизнью до определённого момента, по сюжету он проживает в состоянии нищеты. Это был первый опыт съёмки в дораме, но актёрская игра получила похвалу от режиссёров, они отметили, что «Ки – тот, кто тяжело работает. Он готовился заранее, и, как актёр, всесторонне изучил своего персонажа. Он получил признание и любовь от всего стаффа. Несмотря на то, что до кастинга у него не было опыта участия в дорамах, его актёрская игра дала очень свежую атмосферу. Кроме того, его действия и высказывания были очень хорошими, поэтому мы решили принять его».

В апреле 2017 года Ки объявил, что сыграет одну из главных ролей в дораме «Хранители» канала MBC Он исполнил роль Кон Кхён Су, скейтера и хакера, чья мать пропала после преступления. Его актёрская игра вновь получила положительные отзывы. В конце года он получил награду «Лучший новый актёр» на премии Grimae Awards.

2018–н.в: Соло дебют и служба в армии 
7 апреля 2018 года началась трансляция шоу «Невероятная суббота», где помимо Ки примут участие Син Дон Ёп, Хери (Girl’s Day), Пак На Рэ, Мун Се Юн, рэпер Чон Хан Хэ и боец Ким Дон Хён. 19 марта стало известно, что он также стал ведущим шоу «Разрушители» телеканала Mnet. 6 июля 2018 года состоялся выход ремикса на сингл «If You’re Over Me» британского поп-трио Years & Years, записанного при участии Ки на корейском и английском языках.

26 ноября состоялся релиз дебютного студийного альбома Face. Почти за три недели до официального выхода был выпущен пред-сингл «Forever Yours», записанный вместе с Сою (бывшая участница Sistar). Через месяц после выхода Face, 26 декабря состоялся японский дебют с альбомом Hologram.

В феврале 2019 года Ки провёл серию концертов The Agit Key Land – Key в SM Town Coex Artium. 4 марта было выпущено переиздание Face – I Wanna Be, где одноимённый сингл был исполнен вместе с Соён из (G)I-DLE. В тот же день Ки был зачислен на службу в армию.

Ки отправился в свой последний военный отпуск 24 сентября 2020 года, не вернувшись в армию из-за военных протоколов, касающихся пандемии COVID-19, до того, как его официально уволили 7 октября. Он вернулся в качестве постоянного участника актерского состава для Amazing Saturday - DoReMi Market в эпизоде от 21 ноября.

30 августа 2021 года Ки выпустил сингл «Forever Yours» с участием Тэён, который стал предварительным релизом для его предстоящего альбома в сентябре. 26 сентября он провел онлайн-концерт из серии Beyond Live под названием Groks in the Keyland. Концерт также транслировался в прямом эфире в кинотеатрах. Первый мини-альбом Bad Love, был выпущен 27 сентября с одноименным заглавным треком.

Другие области деятельности

Мода 

Ки признан одним из самых лучших и стильных айдолов-мужчин в Корее за то, что он не боится экспериментировать с собственным стилем и смешивать цвета. Его часто ставят в сравнение с G-Dragon, признанным «модной иконой» Кореи. Оба известны тем, что не следуют современным трендам, имея свой стиль, смешивая элементы из новинок с тем, что уже устарело. Ки говорил, что ему нравится пробовать что-то новое в своих образах, он не хочет быть ограниченным модными тенденциями, его больше заботит отношение к моде.

Через несколько лет после дебюта Кибом решил заниматься и модной индустрией. Его первым сотрудничеством стала коллекция свитеров (совместно с Ко Тхэёном) с изображением его собак, которую он полностью распродал для благотворительности. Помимо этого, он также выступал как один из модных дизайнеров S.M. Entertainment, создавая концертные костюмы SHINee с 2015 года. В 2016 году Ки сотрудничал с японским художником-иллюстратором Bridge Ship House для пятого корейского концертного тура SHINee World V. Главной задачей было отразить в костюмах как саму группу, так и индивидуальность каждого участника. В январе 2016 года стал моделью для аксессуаров бренда американского модельера Джилл Стюарт – Jill Stuart Accessory. Его выбрали, потому что он проявил себя в различных областях деятельности, таких как музыка и телевидение, показывая при этом свою артистичную натуру, и это полностью сочетается с чувственным стилем и модным концептом бренда. Он также стал редактором корейского Elle, где поделился своим образом жизни в специальной колонке «История Ки»; выпуск производится раз в две недели. В 2017 году Ки и модель Айрин сотрудничали с брендом Charm.

Благотворительность 
В 2012 году Ки и его фанаты из Кореи, Китая, Японии, Тайваня, Сингапура, Таиланда и ещё семи других стран пожертвовали 2,12 тонн риса World Vision, чтобы прокормить недоедающих детей и пожилых людей в 11 различных городах. 23 сентября 2014 года, в день рождения Ки, фанаты собрали 2 миллиона вон на установку колодца в Камбодже для обеспечения бедных детей водой В 2015 году в своём Инстаграм он призвал помочь населению Непала после серии землетрясений и оказать им моральную поддержку. В 2016 году вместе с одногруппником Тэмином и другими артистами SM принял участие в кампании «Пообещай» ЮНИСЕФ и Louis Vuitton, где 40% дохода ушли детям из малообеспеченных и бедных семей.

Личная жизнь 
С рождения Ки воспитывала бабушка, после родов мать тяжело болела, а отец постоянно был занят на работе. 10 октября 2014 года он объявил, что его бабушка скончалась 23 сентября, в его 23-летие. Ки сказал, что не считает правильным, чтобы компания анонсировала подобные новости, поэтому решил рассказать всё сам.

Окончил университет Мёнджи по специальности «Фильмы и мюзикл». Поступил в университет Усок на магистратуру по специальности «Развитие содержания культуры и образования».

Дискография

Студийные альбомы 
Face (2018)

Мини-альбомы 
 Bad Love (2021)

Японские альбомы

Мини-альбомы 
Hologram (2018)

Альбомы-саундтреки

Как приглашённый артист

Саундтреки

Фильмография

Развлекательные шоу

Мюзиклы

Награды и номинации

Примечания 

Музыканты Shinee